Pentadesma är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pentadesma ingår i familjen Clusiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Pentadesma